Ван Шипэн (; род. 6 апреля 1983 года, Даньдун, Ляонин) — китайский профессиональный баскетболист, в настоящее время выступает за клуб китайской баскетбольной ассоциации «Гуандун Саузерн Тайгерс» и национальную сборную Китая. Выступает на позициях лёгкого форварда и атакующего защитника. Известен хорошим трёхочковым броском.

Карьера

Клубная карьера 
Начинал заниматься баскетболом в средней школе Даньдуна, однако в 1997 году перешёл в молодёжную команду «Гуандуна». В 2004, 2005 и 2006 годах с командой становился чемпионом КБА. Также выигрывал чемпионат Китая в 2008, 2009, 2010 годах.
По итогам сезона 2012 года в Китайской баскетбольной ассоциации был включён в первую сборную КБА.

Международная карьера 
С 2004 года представлял молодёжную сборную страны, а с 2005 - основную сборную Китая  на многих международных турнирах, включая Чемпионаты мира 2006 и 2010 годов, Олимпийские игры 2008 и 2012 годов. Трёхочковым броском на последних секундах матча против сборной Словении (матч окончился со счётом 78:77) вывел команду из группы на чемпионате мира 2006 года. 24 ноября 2010 года на Азиатских играх в матче против сборной Ирана его трёхочковый бросок в последней четверти позволил китайской сборной одержать победу. По итогам Олимпиады 2012 года, когда Китай не смог выйти из группы, несколько игроков сборной, включая Ван Шипэна, объявили о завершении международной карьеры.

Достижения 
  Китай
 Серебряный призёр Чемпионата Азии : 2009
 Чемпион Азиатских игр : 2006, 2010

  Гуандун Саузерн Тайгерс
 Чемпион Китайской баскетбольной ассоциации : 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011
 Серебряный призёр КБА : 2003, 2007, 2012

Интересные факты 
Ван Шипэн пришёл в баскетбол из плавания.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока
 Биография игрока на Байдупедии
 Игра Ван Шипэна на Youtube.com

Баскетболисты Китая
Игроки сборной Китая по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки «Гуандун Саузерн Тайгерс»